Битхэм — многозначный термин.

Фамилия

Известные носители 
 Битхэм, Брюс
 Битхэм, Эдвард (англ. Sir Edward "Eddy" Betham Beetham; 1905, Брадфорд, Уэст-Йоркшир, Великобритания — 1979) — британский колониальный администратор, губернатор Тринидада и Тобаго (1955—1960).

Составные фамилии 
 Битхэм-Эдвардс, Матильда (1836—1919) — английская писательница-путешественница и поэтесса, романист, франкофил и автор ряда детских книг.